Села:
 Шамраївка — Київська область, Білоцерківський район
 Шамраївка — Полтавська область, Решетилівський район